Truhendingen steht für

 ein schwäbisch-fränkisches Grafengeschlecht, siehe Truhendingen (Adelsgeschlecht)

Truhendingen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich II. von Truhendingen († 1366), Bischof von Bamberg
 Oswalt von Truhendingen, deutscher adliger Amtmann
 Siegfried von Truhendingen († 1150), Bischof von Würzburg